Il singolare del torneo di tennis San Marino CEPU Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan Antonio Marín che ha battuto in finale Saša Tuksar 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Jarkko Nieminen (secondo turno)
 Óscar Hernández (primo turno)
 Nicolás Almagro (secondo turno)
 Albert Montañés (primo turno)

 Félix Mantilla (secondo turno)
 Florian Mayer (quarti di finale)
 Assente
 Francesco Aldi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Marino CEPU Open 2005